Boyar ist der Familienname von:

 Ali Sami Boyar (1880–1967), türkischer Maler und Museumsdirektor
 Lombardo Boyar (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Bojaren